Der Belo Horizonte Challenger 1996 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. August 1996 in Belo Horizonte stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Belo Horizonte